Zur guten Hoffnung steht für:

Zur guten Hoffnung, Ortslage in Wuppertal 
Tunnel Zur guten Hoffnung, Wuppertal 
Erzgrube Zur Guten Hoffnung, Eschweiler, siehe Korkus